A 2008-as finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvennyolcadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével, 2008. április 27-én indult és október 26-án ért véget.

A bajnoki címet az Inter Turku szerezte meg, amely a klub történetének 1. bajnoki címe. Az FC KooTeePee kiesett az élvonalból.

A bajnokság rendszere 
A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott, a csapatok tavaszi–őszi lebonyolításban oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással. Minden csapat minden csapattal két alkalommal játszott, egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben.

A pontvadászat végső sorrendjét a 26 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei határozták meg a szerzett összpontszám alapján kialakított rangsor szerint. A mérkőzések győztes csapatai 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kapott. Vereség esetén nem járt pont.

Változások a 2007-es szezont követően 
 Búcsúzott az élvonaltól
 AC Oulu 14. helyezettként.
 FC Viikingit alul maradt az osztályozón.

 Feljutott az élvonalba
 KuPS Kuopion, a másodosztály (Ykkönen) győzteseként.
 RoPS megnyerte az osztályozót.

A bajnokság végeredménye

 Az Inter Turku a 2008-as szezon bajnoka.
 Az Inter Turku részt vett a 2009–10-es UEFA-bajnokok ligájában.
 Az FC Lahti, a Honka és a HJK Helsinki részt vett a 2009–10-es Európa-ligában.
 A KuPS Kuopio osztályozót játszott.
 A KooTeePee kiesett a másodosztályba (Ykkonen).

Eredmények

Jegyzetek

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok